Duele puede referirse a:

Referente al dolor;
Duele (álbum), álbum de Edith Márquez;
Duele (canción de Chenoa);
Duele (canción de Belinda);
Duele (canción de Lu);